Экзо́тика:
 Экзотика () — предметы и явления, которые характерны для определённой местности и необычны для других.
 Экзотика (музыкальный жанр) — музыкальный стиль, популярный в 1950-х и 1960-х годах.
 Экзотика (фильм)
 Экзотика (ассоциация)
 «Экзотика» — музыкальная телепрограмма, выходившая на канале РТР с 1991 по 1996 год.
 «Экзотика» — музыкальная радиопередача.
 Exotica Records — музыкальный лейбл
 Exotica Lights — саблейбл ассоциации «Экзотика»

См. также 
 EXXXOTICA

Примечания